Стаугайтіс () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Йонас Стаугайтіс — в. о. президента Литви
 Юстінас Стаугайтіс — литовський католицький священник і політик

Литовські прізвища